Benedikt Dubrovčanin (Benedictus a Ragusio), (Dubrovnik, oko 1663. – 19. VI. 1713.), katolički prezbiter i franjevački provincijal

Stupio je u Provinciju sv. Frane u Dubrovniku oko 1681. g. Bio je glavni lektor na Studiju Male braće u Dubrovniku (tijekom deset godina) i poznat propovjednik na hrvatskome jeziku. Vrlo je zaslužan za dubrovački samostan, crkvu i biblioteku. Dva je puta biran za provincijala (1701. i 1710.). Bio je i definitor, kustod i komesar – vizitator. Radi velike brige za bolesnike nazvan je “otac bolesnika”. Bio je poznat po gorljivosti i pobožnosti.

Literatura 

 

Životopisi, Dubrovnik
 Hrvatski franjevci
 Hrvatski katolički svećenici